Langenbach – comune del circondario di Frisinga (Baviera)
 Langenbach – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)
 Langenbach bei Kirburg – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)